Hespenedra chilensis  — вид цикадок из подсемейства Ledrinae, выделяемый в монотипический род Hespenedra. Эндемик Южной Америки: Чили (провинции Арауко; Консепсьон; Льянкиуэ; Вальдивия). Относительно крупные цикадки (длина от 8,75 до 11 мм). Голова крупная, лопатовидной формы, выступает позади глаз. Лицо плоское. Передний край пронотума немного нависает над верхушкой головы. Макросетальная формула задних бёдер 2+1. Экология не изучена. Выделяют в отдельную трибу , некоторыми сходными признаками обладают представители родов  (),  (),  () и  (). Единственный представитель подсемейства Ledrinae в Неотропике.

Примечания

Литература 
 McKamey S. H. (2000). Checklist of Leafhopper Species 1758—1955 (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae and Myserslopiidae) with Synonymy and Distribution . [Catalogue of the Homoptera, Fascicle 6, Abridged]. pp.1-516.

Цикадки
Животные, описанные в 1852 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Чили